NOC steht als Abkürzung für:

 Flughafen Knock in Irland (IATA-Code)
 National Oil Corporation, libysches staatliches Mineralölunternehmen
 National Olympic Committee, siehe Nationales Olympisches Komitee
 Nederlandsche Oost Compagnie, eine Organisation zur Vermittlung niederländischer Arbeitskräfte in die von der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs besetzten Gebiete Mittel- und Osteuropas
 Network Operations Center, eine zentrale Netzwerkverwaltung
 Nippon Oil Corporation, japanisches Mineralölunternehmen
Nordoberpfalz Center, Einkaufszentrum in Weiden in der Oberpfalz
 Nursing Outcomes Classification, Pflegeergebnisklassifikation

Abkürzung